
Список видов, входящих в род 
Список составлен на основе данных Plants of the World Online (POWO) на 2022 год и включает 607 видов.

А

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примечания 

Крапивные
Списки проекта Ботаника неизвестной важности
Списки ботанических таксонов